La Coppa del Mondo di rugby a 7 2009 è stata disputata nell'emirato arabo di Dubai dal 5 al 7 marzo 2009 e, per la prima volta, si è svolta anche una competizione femminile internazionale. Intento degli organizzatori è promuovere ulteriormente la diffusione del rugby a 7, in particolare nell'ottica di un possibile futuro inserimento all'interno dei Giochi olimpici.

Il torneo maschile è stato vinto dal , mentre quello femminile è stato conquistato dall'.

Torneo maschile

Squadre

Fase a gironi

Girone A
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||107||12||95||9
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||2||0||1||57||34||23||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||29||90||-61||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left|  
|3||0||0||3||22||79||-57||3
|}

Girone B
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||90||27||63||9
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||2||0||1||64||55||9||7
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||1||0||2||62||57||5||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||15||92||-77||3
|}

Girone C
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||60||26||34||9
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||2||0||1||62||41||21||7
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||1||0||2||59||62||-3||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||27||79||-52||3
|}

Girone D
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||74||12||62||9
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||1||0||2||45||55||-10||5
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||1||0||2||36||49||-13||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||34||73||-39||5
|}

Girone E
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||94||36||58||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||79||40||39||7
|- bgcolor=#ccccff
|align=left| 
|3||1||0||2||48||69||-21||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||26||102||-76||3
|}

Girone F
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||73||12||61||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||58||19||39||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||38||95||-57||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||31||74||-43||3
|}

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Torneo femminile

Squadre

Fase a gironi

Girone A
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||47||32||+15||7
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||96||26||+70||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||48||81||-33||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||29||81||-52||5
|}

Girone B
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||93||0||+93||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||50||17||+33||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||31||51||-20||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||10||116||-106||3
|}

Girone C
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||50||12||+38||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||90||19||+71||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||12||67||-55||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||29||83||-54||3
|}

Girone D
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||3||0||0||120||0||+120||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||0||1||43||30||+13||7
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||1||0||2||17||69||-52||5
|- bgcolor=#ffcccc
|align=left| 
|3||0||0||3||7||88||-81||3
|}

Fase finale
Si sono qualificate alla fase finale della Cup le prime due squadre classificate di ciascun girone, mentre le restanti due squadre accedono al Bowl. Le perdenti dei quarti di finale della cup sono state relegate alla competizione per l'assegnazione del Plate.

Bowl

Plate

Cup

Voci correlate
Coppa del Mondo di rugby
Coppa del Mondo di rugby VII
IRB Sevens World Series

Collegamenti esterni

 2009
Competizioni sportive a Dubai
 2009
Rugby a 7 a Dubai